ReWire — это программный протокол для обмена данными между цифровыми музыкальными станциями. Совместно разработан компаниями Propellerhead и Steinberg
Функциональные возможности ReWire:
 передача аудио и миди данных между приложениями в реальном времени с синхронизацией с точностью до 1 семпла;
 управление транспортными функциями (воспроизведение, стоп, запись) двух приложений одновременно.

Программа, принимающая данные, является ReWire хостом, посылающая — клиентом. Хост управляет транспортом клиента.

Впервые появившись на синтезаторе ReBirth в 1998 году, технология ReWire стала стандартной для большинства звуковых редакторов как для Windows, так и для Mac OS.

Хосты ReWire 

 Ableton Live
 Adobe Audition
 Audiffex inTone
 Logic Pro
 Arturia Storm
 FL Studio
 Cakewalk Sonar
 REAPER
 Companion E&D Intuem RW
 Cycling '74 Max/MSP
 Digidesign Pro Tools
 Fairlight Xynergi
 GarageBand
 Granted Software ReVision
 Line 6 GuitarPort
 Line 6 RiffTracker
 Mackie Tracktion
 MOTU Digital Performer
 Mixcraft
 Opcode Vision DSP
 Opcode Studio Vision
 Plogue Bidule
 Pro Tools на OS9 с reFuse
 Renoise
 Samplitude
 Sonoma Wire Works RiffWorks
 Acid (программа)
 Steinberg Cubase
 Steinberg Nuendo
 Synapse Audio Orion Platinum
 Studio One

Клиенты ReWire 

 Ableton Live
 ArKaos VJ
 Arturia Storm
 Audionaut Obsession
 Bitheadz Retro AS-1
 Bitheadz Unity DS-1
 REAPER
 Digital Salade Toki Shot
 FL Studio
 Cakewalk Project 5
 MadTracker
 Cycling '74 Max/MSP
 Plogue Bidule
 Propellerhead Reason
 Propellerhead ReBirth
 Renoise
 Sony ACID Pro
 Speedsoft VSampler
 Tascam GigaStudio
 Toontrack dfh SUPERIOR
 Sibelius
 Synapse Audio Orion Platinum

См. также 
 JACK Audio Connection Kit

Примечания

Ссылки 

 ReWire в Ableton Live
 ReWire — что это такое?

Мультимедиа
API